Municipio de Mount Morris puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mount Morris (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Mount Morris (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.
 Municipio de Mount Morris (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.